

Анаткаси — присілок, Пітішевське сільське поселення, Аліковський район, Чувашія
 Анаткаси — присілок, Яндобинське сільське поселення, Аліковський район, Чувашія
 Анаткаси — присілок, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія
 Анаткаси — присілок, Канаський район, Чувашія
 Анаткаси — присілок, Красноармійський район, Чувашія
 Анаткаси — присілок, Кадікасинське сільське поселення, Моргауський район, Чувашія
 Анаткаси — присілок, Тораєвське сільське поселення, Моргауський район, Чувашія
 Анаткаси — присілок, Урмарський район, Чувашія
 Анаткаси — присілок, Цівільський район, Чувашія